и  - специальный Экспресс, курсирующий между станциями Саппоро и Хакодате на острове Хоккайдо (Япония) и управляемый Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido). Время в пути Супер Хокуто составляет примерно 3 часа 10 минут, что на 10 минут быстрее обычного Хокуто.

Запуск экспресса Супер Хокуто состоялся 01 марта 1994,, сократив время поездки между Саппоро и Хакодате примерно на 30 минут благодаря более высокой скорости, в том числе при прохождении многочисленных изгибов путей на линии.

Наклоняемый кузов 
Под маркой Хокуто эксплуатируются дизель-поезда серии KiHa 183. Под маркой Супер Хокуто эксплуатируются дизель-поезда серии KiHa 281 и KiHa 283 с наклоняемым кузовом.

Источники

Внешние ссылки 

 JR Hokkaido KiHa 281/283 Super Hokuto train information 

Железнодорожный транспорт Японии